Sodom (Bijbelse plaats), een plaats uit het Bijbelboek Genesis
 Sodom (band), een Duitse metalband
 De regionale bijnaam voor de Groningse stad Winschoten.